Corbion peut faire référence à :
 Corbion, village de la ville belge de Bouillon ;
 Corbion, hameau de la ville belge de Ciney.
 Corbion, entreprise néerlandaise de l'agro-alimentaire